Wroxeter est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Wroxeter, communauté du comté de Huron en Ontario

Wroxeter, village du Shropshire

Homonymie de toponyme